Il singolare del torneo di tennis Swedish Ladies Ystad 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Carina Witthöft che ha battuto in finale Valerija Solov'ëva 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Bibiane Schoofs (primo turno)
 Petra Rampre (quarti di finale)
 Sacha Jones (secondo turno)
 Elena Bovina (secondo turno)

 Lina Stančiūtė (secondo turno)
 Andrea Koch-Benvenuto (secondo turno)
 Valerija Solov'ëva (finale)
 Magda Linette (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Ladies Ystad 2012